Ekstraliga czeska w rugby (2008) (od nazwy głównego sponsora KB Extraliga) – szesnasta edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w rugby union w Czechach. Zawody odbywały się w dniach 16 sierpnia–8 listopada 2008. Tytułu mistrzowskiego zdobytego przed rokiem broniła drużyna RC Tatra Smíchov.

W tym sezonie pierwszy raz w historii mistrzostw Czech zarówno półfinały, jak i finał, rozgrywane były w formie jednego meczu, finał zaś odbył się na neutralnym terenie – piłkarskim stadionie Eden. Obydwa półfinały rozstrzygnęły się w dramatycznych okoliczonościach: RC Praga uległa obrońcom tytułu dzięki przyłożeniu w doliczonym czasie gry, natomiast finaliści z poprzedniego sezonu położyli piłkę na polu punktowym Slavii na dwie minuty przed końcem meczu.

Do finału czwarty raz z rzędu awansowały więc RC Říčany oraz RC Tatra Smíchov. Po pierwszej połowie wynik wskazywał na dominację ekipy z Říčan (5:9), jednak kolejnych dwanaście punktów zdobytych przez stołecznych rugbystów bez odpowiedzi ze strony rywali pozwoliło im obronić tytuł.

Najwięcej punktów w rozgrywkach (108) zdobył Petr Čížek, przyłożeń zaś Roman Rygl (16).

System rozgrywek 
Do tej edycji KB Extraligi zakwalifikowało się dziesięć drużyn – ośmiu ćwierćfinalistów Pucharu KB oraz dwóch finalistów Pucharu ČSRU. Zawody zostały rozegrane systemem kołowym w modelu jednorundowym, każda drużyna zagrała więc po dziewięć spotkań, po czym nastąpiła druga faza rozgrywek dla czołowych czterech drużyn obejmująca mecze systemem pucharowym o mistrzostwo kraju. Półfinały rozgrywane były na boiskach drużyn, które po rundzie zasadniczej były wyżej sklasyfikowana. Finał zaś odbył się na neutralnym stadionie, natomiast meczu o trzecie miejsce nie rozgrywano.

Drużyny

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek rugby w Czechach
2008 w rugby union
2008 w Czechach